Дэвид Луис Лидман (; 11 июля 1905 — 18 сентября 1982) — выдающийся американский писатель, журналист и редактор филателистической литературы и изданий. Автор исследований по филателии.

Вклад в филателию 
Начал свою карьеру в Чикаго в качестве редактора и обозревателя газеты. В начале 1940-х годов написал свою первую колонку о почтовых марках для Chicago Sun. Был главным редактором популярного журнала «Chambers Stamps Journal», выходившего в Каламазу, штат Мичиган.

Основал в 1946 году и редактировал журнал по филателии в Сент-Луисе, штат Миссури. Активно участвовал в деятельности Американского филателистического общества в Чикаго. Редактировал и сотрудничал также с «Essay-Proof Journal», «The American Philatelist», «The Congress Books», «1851 Centennial Book», «U. S. Perforation Centennial Book» и другими ическими изданиями.

В 1948 году Лидман стал внештатным комментатором отдела филателии в The New York Times, оставаясь им до 1972 года. Был редактором американского журнала «Philatelist» (с 1951 по 1960 год).

Лидман был основателем писательской секции (№ 30) Американского филателистического общества и её первым президентом (1967—1969). Вице-президент Американского филателистического общества (1979—1980); президент совета попечителей Американской библиотеки филателистических исследований.

Почётные звания и награды 
В 1945 году получил первую премию Ньюбери () за выдающуюся филателистическую деятельность в Чикаго. В 1946 году за выдающиеся заслуги перед обществом получил  Американского филателистического общества (АФО).

В 1971 году был награждён золотой медалью АФО за выдающийся вклад в развитие общества, стал одним из четырёх, удостоенных этой награды.

В 1981 году включён в Зал славы Американского филателистического общества.

Избранные труды 
Лидман является автором ряда книг в жанре филателистической литературы, в том числе:
 Philately Below Zero, A Postal History of Alaska (1958).
 The New York Times. Guide to Collecting Stamps (1970).
 Treasury of Stamps: 1200 Rare, Beautiful Stamps in Color (1975).
 The First Day Cover Collector’s Handbook (1976).
 The World of Stamps and Collecting (в соавт., 1981).

Ссылки 

 

Журналисты США
Редакторы США
Писатели США XX века
Авторы филателистических публикаций